

Svijet

Događaji

Osnivanja i gašenja

Nagrade i priznanja

Rođenja

Smrti

Hrvatska i u Hrvata

Događaji

Osnivanja i gašenja 

 26. srpnja – prvi broj Istarakog glasa, hrvatskih regionalnih novina, izlazi u Labinu.

Nagrade i priznanja

Rođenja

Smrti

Izvori